Винар — українське прізвище. Відомі носії:

 Винар Іван — директор Львівської дівочої гімназії товариства «Рідна школа»
 Винар Любомир-Роман Іванович (1932) — американський історик українського походження, бібліограф, громадський і науковий діяч.
 Винар Василь (1870—1924) — український педагог, керівник відділу освіти Бучацького повіту ЗУНР.
 Винар Оксана Миколаївна (* 1928) — українська науковиця, мінералог, кандидат наук.
Українські прізвища